Hillig ist der Familienname folgender Personen:
 Curt Hillig (1865–1939), deutscher Jurist
 Hans-Peter Hillig (1934–2021), deutscher Rechtsanwalt

Siehe auch:
 Hilliger